Sinabang (stad), hoofdplaats van Simeulue (Atjeh, Indonesië)
 Sinabang (Simeulue Timur), is een wijk en een bestuurslaag van het onderdistrict Simeulue Timur in het regentschap Simeulue van de provincie Atjeh in Indonesië.